Чемпионат Португалии по футболу 1968—1969 является 35-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 17-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 14 команд, было сыграно 182 матча и забито 466 голов (в среднем 2,56 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1968/1969
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1968 году
1969 год в Португалии